Андре́й Алексе́евич Конова́лов (род. 17 июля 1961 года, город Новокуйбышевск) — российский политик, глава города Новокуйбышевск (2012—2016 гг.).

Биография 
Андрей Алексеевич Коновалов родился 17 июля 1961 года в городе Новокуйбышевске.

 Здесь же окончил школу №1.
 1985 год — окончил Куйбышевский политехнический институт;
 специальность: «Машины и аппараты химических производств».
 В том же году стал работать на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе «ПО «Куйбышевнефтеоргсинтез» мастером технологической установки АВТ-9 цеха № 29.
 До 1998 года проработал на заводе, где прошёл должности от механика до начальника ремонтного производства и главного механика ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».
 1986 год — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
 1998 — 1999 годы — генеральный директор ООО «Самаранефтехимремсервис»;
 тогда же: главный механик ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».
 1999—2000 годы — первый заместитель главы города Новокуйбышевска по экономике и финансам.
 2000—2009 годы — генеральный директор ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод».
 2009—2012 годы — руководитель управления  по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области;
 тогда же: исполнительный директор ООО УК «Росводоканал»;
 тогда же: советник старшего исполнительного Вице-президента ООО «Сибур».
 2012—2016 гг. — глава городского округа Новокуйбышевск.
 2016 - 2021 годы — по итогам выборной кампании, стал депутатом Самарской Губернской Думы VI созыва.
 2022 год - назначен помощником главы городского округа Новокуйбышевск

Личная жизнь 
Женат.

Награды 
 2002 — награждён Губернской премией в области науки и техники;
 2004 — Медаль имени Петра Великого «За трудовую доблесть»;
 2005 — Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам России»;
 2005 — Орден «Почетный знак Петра Великого»;
 2006 — Нагрудный знак «За заслуги перед городом Новокуйбышевск»;
 2006 — Медаль «За содружество во имя спасения» Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям;
 2007 — Почётная грамота Самарской Губернской Думы;
 2007 — Почётная грамота Федерации Независимых Профсоюзов России;
 2009 — Почётный знак Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве»;
 2009 — Медаль «90 лет ВЧК-КГБ-ФСБ».

Ссылки 
 Коновалов, Андрей Алексеевич
 Коновалов, Андрей Алексеевич

 Коновалов, Андрей Алексеевич